

Persone 
 Boris Savoldelli – cantante italiano
 Paolo Savoldelli – ex ciclista su strada italiano
 Pascal Savoldelli – politico francese
 Reto Andrea Savoldelli – regista e scrittore svizzero